Nosotros en castellano es el pronombre personal correspondiente a la primera persona del plural.

También puede referirse a:

 Nosotros, revista cultural argentina publicada entre 1907 y 1943.
 Nosotros (Мы título original en ruso), novela del escritor Yevgueni Zamiatin, publicada en 1924.
 «Nosotros», bolero compuesto en 1943 por el cubano Pedro Junco Jr. (1920-1943).
 Nosotros, serie de televisión argentina emitida entre 1975 y 1976.
 Nosotros, película estadounidense de 2019 dirigida por Jordan Peele.